A Segunda División 1997–98-as szezonja volt a bajnokság hatvanhetedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Deportivo Alavés lett.

Végeredmény

Rájátszás

Segunda División szezonok
Spanyol 2